Molekulska formula -{C12H19N}- se može odnositi na:

 Izopropilamfetamin
 N,alfa-Dietilfeniletilamin
 Propilamfetamin